Sinn Féin kan syfta på:

Sinn Féin – ett demokratiskt socialistiskt och irländskt-republikanskt politiskt parti i Nordirland och Republiken Irland, grundat 1905
 Cumann na nGaedheal – parti bildat av moderata krafterna 1923 som lämnade Sinn Féin
Fianna Fáil – ett irländskt parti, grundat 1926
Fine Gael – ett irländskt politiskt parti bildat 1933
Workers' Party – ett socialistiskt politiskt parti på Irland bildat 1969-1970 ursprungligen del av Sinn Féin
Irish Republican Socialist Party – ett republikanskt irländskt socialistiskt parti grundat 1974
Democratic Left – bildat 1992
Republican Sinn Féin – ett politiskt parti på Irland bildat 1986 av avhoppare från Sinn Féin
32 County Sovereignty Movement –  en politiskt organisation som är aktiv i Nordirland bildad 1997

Se även
Óglaigh na hÉireann